Parti des travailleurs (PT) peut désigner :
 le Parti des travailleurs, en Algérie ;
 le Parti des travailleurs, au Brésil ;
 le Parti du travail de Corée ou Parti des travailleurs de Corée, en Corée du Nord ;
 le Parti des travailleurs, en France ;
 le Parti des travailleurs hongrois, en Hongrie du temps de la République populaire de Hongrie ;
 le Parti travailliste au Nigeria ;
 le Parti des travailleurs roumains (nom adopté un temps par le Parti communiste roumain), en Roumanie du temps de la République populaire roumaine ;
 le Parti des travailleurs, au Sénégal ;
 le Parti des travailleurs, en Tunisie ;
 le Parti des travailleurs, en Turquie ;
 le Parti des travailleurs, en Uruguay.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 le Parti national-socialiste des travailleurs allemands
 Voix des travailleurs